Rituelle Schlachtung steht für
 Schächten insbesondere im Judentum und Islam
 Jhatka bei den Sikhs und Hindus